Соревнования в прыжке в высоту у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике 2018 года прошли 9 и 11 августа в Берлине на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом Европы в прыжке в высоту являлся Джанмарко Тамбери из Италии.

Один из главных фаворитов соревнований, российский прыгун в высоту Данил Лысенко, имевший лучший результат сезона в мире (2,40 м), не смог принять участие в турнире. За 4 дня до старта чемпионата Европы он был отстранён от соревновательной деятельности в связи с нарушением антидопинговых правил: за год он трижды не предоставил информацию о своём местонахождении для проведения внесоревновательного тестирования.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NU23R — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 2,27 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли одновременно в двух квалификационных группах 9 августа 2018 года. В сектор вышли 28 участников.

Финал 
Основные соревнования в прыжке в высоту у мужчин состоялись 11 августа 2018 года. К высоте 2,31 м в секторе осталось четыре прыгуна, причём белорус Максим Недосеков дважды не взял предыдущий рубеж и перенёс единственную оставшуюся попытку. Именно в ней он взял 2,31 м и вышел в лидеры соревнований. Следом эту высоту преодолели Матеуш Пшибылко и Илья Иванюк и, таким образом, оставили без медали действующего чемпиона Джанмарко Тамбери. Пшибылко перед родными трибунами был безупречен на 2,33 м и 2,35 м и стал чемпионом Европы. Попытка на высоте рекорда Германии (2,38 м) оказалась неудачной. 20-летний Недосеков с повторением личного рекорда (2,33 м) завоевал серебряную медаль, россиянин Иванюк, выступавший в качестве нейтрального атлета, занял третье место с лучшим результатом в карьере (2,31 м).

Примечания

Ссылки 
 

прыжки